Rue Albert-de-Mun est un nom porté en l'honneur d'Albert de Mun par des rues dans plusieurs villes de France :
 Rue Albert-de-Mun, à Asnières-sur-Seine ;
 Rue Albert-de-Mun, à Meudon ;
 Rue Albert-de-Mun, à Nantes ;
 Rue Albert-de-Mun, à Pontivy ;
 Rue Albert-de-Mun, à Saint-Maur-des-Fossés ;
 Rue Albert-de-Mun, à Saint-Nazaire.

Voir aussi 
 Avenue Albert-de-Mun, à Paris